Керд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Керд, Эдуард (1835—1908) — британский философ и англиканский богослов.
 Керд, Элайза Софи (более известна как Элайза Дулитл; род. 1988) — британская поп-певица и автор песен.